L’ingénierie numérique est un terme qui peut désigner :

 L’ingénierie assistée par ordinateur, c’est-à-dire les outils informatiques ou numériques appliqués aux activités d’ingénierie traditionnelle ;
 L'ingénierie du numérique, c'est-à-dire la famille des disciplines d'ingénierie dans le domaine des technologies du numérique, en particulier le génie logiciel,  l’ingénierie des systèmes ou des systèmes complexes, l'intégration des systèmes, et la cybersécurité ;  
 L’ingénierie des produits et services qui intègrent une forte composante numérique, comme le multimédia, la robotique, les équipements numériques médicaux, l'énergie et le transport.

Références